Le terme généalogie peut désigner :
 Généalogie, la science auxiliaire de l'histoire visant à montrer la filiation entre individus.

Films et séries télévisées 
 L'Arbre généalogique, 1978, film d'Im Kwon-taek
 Généalogies d'un crime, 1997, film de Raoul Ruiz

Ouvrages 
 Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche